Boryana Nikolaeva Kaleyn – ginnasta bulgara
 Elena Nikolaeva – ex marciatrice russa
 Elena Vladislavovna Nikolaeva – regista sovietico
 Klavdija Ivanovna Nikolaeva – politica sovietica
 Margarita Nikolaeva – ginnasta sovietica
 Natalia Nikolaeva – cantautrice, musicista e linguista russa
 Roksana Nikolaeva Jordanova – cestista bulgara
 Svetlana Nikolaeva – fondista russa
 Tat'jana Petrovna Nikolaeva – pianista e compositrice sovietica
 Valentina Vladimirovna Nikolaeva-Tereškova – cosmonauta e politica russa